Southport peut désigner plusieurs villes :

Afrique du Sud 
 Southport (Afrique du Sud)

Australie 
 Southport (Australie)

Canada 
 Southport (Canada)

États-Unis 
 Southport (Caroline du Nord) ;
 Southport (Connecticut) ;
 Southport (Indiana) ;
 Southport (Maine) ;
 Southport (New York) ;
 Southport, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Southport, station du métro de Chicago.

Royaume-Uni 
 Southport, une ville britannique du comté du Merseyside en Angleterre.
 Southport, la circonscription britannique qui a Southport comme centre.